George Brodrick kan syfta på:

* George Brodrick, 3:e viscount Midleton (1730–1765), irländsk peer
 George Brodrick, 4:e viscount Midleton (1754–1836), irländsk peer
 George Brodrick, 2:e earl av Midleton (1888–1979), brittisk peer
 George Charles Brodrick (1831–1903), brittisk historiker